Carlos Julio Arosemena  es el nombre de dos presidentes de Ecuador:

Carlos Julio Arosemena Tola, presidente entre 1947-1948, y
Carlos Julio Arosemena Monroy, hijo del anterior y Presidente entre 1961-1963